Kabelsteg heißen 

 der Kabelsteg (München)
 der Kabelsteg (Wien)